Stanisław Karpiel (1909–1992) – polski biegacz narciarski, olimpijczyk
 Stanisław Karpiel (1926–2019) – polski architekt, skoczek narciarski
 Stanisław Karpiel (ur. 1951) – polski biathlonista
 Stanisław Karpiel-Bułecka (ur. 1983) – polski piosenkarz i narciarz
 Stanisław Karpiel (ur. 1984) – polski biathlonista